Martí Gasull i Roig (Barcelona, 1969 – Manāslu, 2012), activista lingüístic i muntanyenc.
 Martí Gasull i Coral (Barcelona, 1919 – Barcelona, 1994), fotògraf.
 Martí Gasull i Avellán (Barcelona, 1944), fotògraf.